Bosznia-Hercegovina
Kalac falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kalac falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban

Horvátország
Kalac falu Mošćenička Draga községben, Isztria megyében